Castillo del Rey puede designar: 

 Castillo del Rey (Villarroya)
 Castillo del Rey (Pollensa)
 Castillo del Rey (San Vicente de la Barquera)
 Castillo del rey Ayubb

 Castillo del Rey Juan (Limerick)